Osoby o tym nazwisku:
 Erik Zabel – niemiecki kolarz szosowy
 Igor Zabel – słoweński kurator i krytyk sztuki
 Mark Zabel – niemiecki kajakarz, olimpijczyk
 Maciej Zabel – polski endokrynolog